«Чужа́я родня́» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1955 году режиссёром Михаилом Швейцером по мотивам повести В. Ф. Тендрякова «Не ко двору».

Сюжет 
В основе сюжета — конфликт между комсомольцем, передовым колхозником Фёдором и родителями его молодой жены, ярыми противниками колхозной жизни. Молодая женщина оказывается между двух огней: страстно любимым человеком и семьёй. Не смея перечить родительской воле, она поначалу не находит в себе сил, чтобы уйти вслед за мужем из родного дома.

В ролях 
 Николай Рыбников — Фёдор Гаврилович Соловейков
 Нонна Мордюкова — Стеша Ряшкина
 Николай Сергеев — Силантий Петрович Ряшкин
 Александра Денисова — Алевтина Ряшкина
 Елена Максимова — Варвара Степановна
 Степан Крылов — Мирон
 Любовь Малиновская — Пелагея, жена Мирона
 Майя Забулис — Тося
 Леонид Кмит — Федот
 Владимир Гуляев — Субботин
 Юрий Соловьёв — Пётр Чижов
 Геннадий Юхтин — Вася, гармонист
 Елена Вольская — Глазычева
 Леонид Быков — Лев Захарович, учитель
 Алевтина Румянцева — Катя, подруга Тоси
 Георгий Жжёнов — гость на свадьбе (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Владимир Тендряков
 Режиссёр-постановщик — Михаил Швейцер
 Режиссёр — Лев Махтин
 Композитор — Андрей Пащенко

Ссылки 
 
 «Чужая родня» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Владимира Тендрякова
Чёрно-белые фильмы СССР